Jinyuan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinyuan Xiang (socken i Kina, Zhejiang), 
 Jinyuan (socken i Kina, Guangxi), 
 Jinyuan (socken i Kina, Sichuan), 
 Jinyuan Xiang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar